Roztoky is de naam van een drietal gemeenten in Midden-Europa:
 Roztoky (okres Rakovník), gemeente in okres Rakovník, Tsjechië
 Roztoky (okres Praha-západ), stad in okres Praha-západ, Tsjechië
 Roztoky (okres Svidník), gemeente in okres Svidník, Slowakije